Rahe steht für:

 einen Teil der Takelage eines Segelschiffs, siehe Rah
 einen Ortsteil der Kreisstadt Aurich in Niedersachsen, siehe Rahe (Aurich)
 einen Ortsteil der Stadt Vreden im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen
 Schloss Rahe in Aachen, Nordrhein-Westfalen (Events, Feiern, Tagungen)

Rahe ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard W. Rahe (* 1954), deutscher Autor und Kleinbühnenkünstler
 Detlef Rahe (* 1964), deutscher Designer
 Ernst-Wilhelm Rahe (* 1958), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Friedrich Wilhelm Rahe (1888–1949), deutscher Tennisspieler
 Hermann Rahe (1913–1998), deutscher Jurist, Leitender Ministerialrat
 Horst Rahe (* 1939), deutscher Unternehmer
 Thomas Rahe (* 1957), deutscher Historiker, wissenschaftlicher Leiter der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen
 Wilhelm Rahe (1896–1976), deutscher evangelischer Theologe   

Siehe auch:
 Raahe
 Rae
 Rah